Emge ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Emge (1874–1951), deutscher Pädagoge, Musiker, Komponist und Dirigent
 Carl August Emge (1886–1970), deutscher Rechtsphilosoph
 David Emge (* 1946), US-amerikanischer Schauspieler
 Richard Martinus Emge (1921–2013), deutscher Soziologie an der Universität Bonn

Siehe auch:
 Jerzy Gross (Pseudonym Michael Emge; 1929–2014), polnisch-deutscher Holocaust-Überlebender